Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2005 roku rozegrano w dniu 12 maja w Casablance w Maroku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2005 w zapasach
2005 w Maroku
Sport w Casablance
Zapasy w Maroku